Теодо́р Симо́н Жуффруа́ (, 7 июля 1796 — 1 марта 1842, Париж) — французский философ-спиритуалист, писатель и политический деятель, профессор Сорбонны и Коллеж-де-Франс, ученик В. Кузена.

Биография 
Теодор Симон Жуффруа родился в 1796 году в селении близ Монте, учился в коллежах в Нозеруа и Лон-ле-Солье. В 1811 поступил в Дижонский лицей, где прошёл экстерном курс риторики. В 1813 поступил в Высшую педагогическую школу, где слушал лекции Виктора Кузена. В 1816 защитил две диссертации по философии на темы «Чувство прекрасного и чувство возвышенного» и «О причинности». С 1814 преподавал философию в Высшей педагогической школе, затем в Сорбонне, а в 1833—1836 в Коллеж де Франс. С 1831 был членом палаты депутатов, а с 1842 членом Совета народного просвещения. Сотрудничал в журналах «Globe», «Courrier français» и «Encyclopédie moderne». С 1833 член Академии моральных и политических наук. Умер в Париже 1 марта 1842 года.

Учение 
В философии Жуффруа был последователем В. Кузена, одного из основателей французского спиритуализма; на формирование его взглядов повлияли также учения И. Канта, Мен де Бирана и П. П. Руайе-Коллара. Вслед за Ларомигьером и Мен де Бираном Жуффруа подверг критике сенсуалистические идеи Кондильяка и французских «идеологов». Одним из источников его учения стала также шотландская философия «здравого смысла», труды основателей которой Т. Рида и Д. Стюарта он перевёл на французский язык.

Философию Жуффруа понимал как науку о человеке; основным методом философии он считал самонаблюдение, а ключевое значение в ней придавал психологии. Основным вопросом, занимавшим философа, был вопрос о различии души и тела и о разнице психологической и физиологической точки зрения на человека. По мнению Жуффруа, существование души доказывается внутренним, а существование материи — внешним опытом. Мир есть сочетание двух противоположных и противоборствующих начал. «Материя потревожена в своей инертности активностью силы; сила стеснена в своём развитии инертностью материи... Мир — не что иное, как борьба этих двух принципов».

В отличие от Мен де Бирана, Жуффруа видел сущность души не в волевых, а в интеллектуальных процессах. Сознание показывает нам различие души и тела, а в самой душе — отличие высшей, интеллектуальной и нравственной, от низшей, физиологической, стороны. Разработанная Жуффруа классификация душевных способностей легла впоследствии в основу учений французских психологов.

Душа по своей сущности есть длительность, определяемая природными наклонностями, такими как стремление к могуществу, стремление к познанию и симпатия к себе подобным. Сталкиваясь с препятствиями, стремления заставляют человека вступать в борьбу, вырабатывают в нём самостоятельность и формируют личность. В этике Жуффруа сказывается сильное влияние Канта. Разум показывает человеку, что он не может найти полного удовлетворения в эгоизме и чувственности; это заставляет его сообразовываться со стремлениями других существ, из чего возникает согласие и осуществление мирового порядка. Уважение к мировому порядку является единственным основанием нравственности; вера же в бессмертие возникает из неполноты осуществления нравственного закона в земной жизни.

Сочинения 
 Философская смесь (Mélanges philosophiques, 1833)
 Курс естественного права (Cours de droit naturel, 1834)
 Новая философская смесь (Nouveaux mélanges philosophiques, 1842)
 Курс эстетики (Cours d’esthétique, 1843)

Примечания

Ссылки 
 И. Блауберг. Теодор Симон Жуффруа. — Энциклопедия Кругосвет.
 

Философы по алфавиту
Философы Франции
Члены Академии моральных и политических наук